Иватани () — японская фамилия. Среди известных носителей следующие личности:
 Иватани, Маю (род. 1993) — японский реслер.
 Иватани, Токико (1916—2013) — японский поэт и переводчик.
 Иватани, Тору (род. 1955) — японский дизайнер компьютерных игр. Создатель аркад Pac-Man и Pole Position.
 Иватани, Тосио (1925—1970) — японский футболист.